|-
| 155001 - || || 11 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155002 - || || 12 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155003 - || || 10 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155004 - || || 27 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155005 - || || 31 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 155006 - || || 31 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 155007 - || || 28 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 155008 - || || 29 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155009 - || || 31 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155010 - || || 4 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155011 - || || 6 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 155012 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155013 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155014 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155015 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155016 - || || 25 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 155017 - || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155018 - || || 28 d'agost de 2005 || Vicques || M. Ory
|-
| 155019 - || || 24 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155020 - || || 25 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155021 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155022 - || || 26 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155023 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155024 - || || 28 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155025 - || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155026 - || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155027 - || || 26 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155028 - || || 29 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155029 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155030 - || || 29 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155031 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155032 - || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155033 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155034 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155035 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155036 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155037 - || || 31 d'agost de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155038 - || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155039 - || || 31 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155040 - || || 29 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155041 - || || 29 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155042 - || || 2 de setembre de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 155043 - || || 5 de setembre de 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 155044 - || || 8 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155045 - || || 8 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155046 - || || 3 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155047 - || || 8 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 155048 - || || 11 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155049 - || || 10 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155050 - || || 10 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155051 - || || 11 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155052 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155053 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155054 - || || 25 de setembre de 2005 || Rehoboth || Calvin College
|-
| 155055 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155056 - || || 24 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155057 - || || 24 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155058 - || || 24 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155059 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155060 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155061 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155062 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155063 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155064 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155065 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155066 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155067 - || || 26 de setembre de 2005 || Rehoboth || Calvin College
|-
| 155068 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155069 - || || 26 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155070 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155071 - || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155072 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155073 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155074 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155075 - || || 25 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155076 - || || 25 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155077 - || || 25 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155078 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155079 - || || 26 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155080 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155081 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155082 - || || 29 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155083 - || || 30 de setembre de 2005 || Calvin-Rehoboth || L. A. Molnar
|-
| 155084 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155085 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155086 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155087 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155088 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155089 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155090 - || || 27 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155091 - || || 27 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155092 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155093 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155094 - || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 155095 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 155096 - || || 30 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 155097 - || || 30 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155098 - || || 30 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155099 - || || 30 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 155100 - || || 30 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
|}

5